Sandur kan verwijzen naar:
 sandr of ´spoelzandwaaier´: een uitloper van een gletsjer
 Sandur (Faeröer): dorp op Sandoy op de Faeröer
 Parc Sandur, een wijk in Emmen
 Golfparc Sandur in Emmen
 Sandur (staat), een staat in India van ca. 1700 tot 1949, vanaf 1801 als prinselijke staat binnen Brits Indië
 Sanduru, ook gespeld 'Sandur', stad in India, hoofdstad van bovengenoemde staat
 Sandur (Bellary), een panchayatdorp in het district Bellary, India